Доменико Тумиати (; 9 июня 1874, Феррара — 13 июля 1943, Бордигера) — итальянский , -лирик, ,  ,  и .

Биография 
Сын известного юриста. Брат писателя Коррадо и театрального деятеля Гуальтьеро Тумиати. Дядя Франческо Тумиати, героя-антифашиста.

Получил литературное образование во Флоренции. Дебютировал в возрасте двадцати лет. В качестве журналиста сотрудничал с Marzocco. Издал в 2-х томах публицистику «Tripolitania» (Aurora libica, 1905) и «Grecia» (La terra degli dèi, 1907).

Избранные произведения 
Пьесы
 Ramon Escudo (драма, 1905)
 Re Carlo Alberto (драма, 1909)
 Giovine Italia (драма, 1910)
 Guerrin Meschino (легенда о любви в трёх действиях, в стихах, 1912)
 Alberto da Giussano (драма, 1913)
 Il tessitore (драма, 1914)
 La meteora (драма, 1915)
 Garibaldi (драма, 1917)
 Le galere (драма, 1920)
 L’amorosa follia (трагедия, 1921)
 Il conte Gioia (комедия, 1922)
 La rosa di Magdala (драма, 1923)
 La regina Ginevra (трагедия, 1925)
 Porporana (драма, 1927)
 La principessa Pisello (живописная сказка, 1927)
 Merlino e Viviana (Сценическая поэма, 1927
 Risorgimento (цикл из семи драм, Alberto da Giussano; Giovane Italia; Re Carlo Alberto; La Meteora; Le galere; Il tessitore; Garibaldi, 1933)
 Nuovi drammi (драмы, 1939)

Проза
 Fumo e fiamma, (сборник новелл, 1902)
 La rossa sultana (роман, 1929)
 Passionario profano (сборник новелл, 1936)

Либретто
La badia di Pomposa (1900)
 Emigranti (1901)
 Parisina (1901)
 La morte di Baiardo (1903)

Поэзия
 Iris fiorentina (1895)
 Musica antica per chitarra, raccolta di versi (1897)
 Poemi lirici (1902)
 I libri della beata rima (1923)

Примечания

Ссылки 
 Domenico Tumiati

Итальянские поэты
Итальянские писатели